Zomerhitte is een nummer geplaatst op Youtube op 19 April 2017 door Bonte Hond. Zowel de video als audio is opgenomen in Almere Stad(zie foto). De zangers en zangeressen wilde een 'hit' maken. Ze zijn gepromoot op het NOS journaal. De zangers zijn: Peter Alexander Schinkel en een paar andere mensen. Het gaat over zomer en hitte. 

"Zomerhitte" is een levendig en vrolijk nummer gemaakt door het Nederlandse theatergezelschap BonteHond. Het nummer bevat een aanstekelijke pop/rockmelodie, begeleid door pittige zang die de vreugde en vrijheid van de zomer viert.

De tekst van het lied moedigt luisteraars aan om de warmte en levendigheid van het seizoen te omarmen, hun zorgen los te laten en te genieten van de simpele geneugten van het leven. De speelse energie en positieve boodschap van het nummer maken het de perfecte soundtrack voor een dagje strand, een zomerse roadtrip of een barbecue in de achtertuin met vrienden.

Terwijl de muziek speelt, kan de luisteraar  bijna de zon op zijn gezicht voelen en het zand tussen hun tenen. De zorgeloze houding en speelse geest van het nummer belichamen de essentie van de zomer en herinneren luisteraars eraan om van het seizoen te genieten en onvergetelijke herinneringen te creëren.

de genre is pop/rock